Гокана (Gokana) — кегбоидный язык, на котором говорит народ с одноимённым названием, проживающий РМУ Гокана и Огони штата Риверс в Нигерии. Письмо основано на латинице, которая используется с 1992 года, преподаётся в начальной школе. Также имеет диалекты бодо, бому, дере и кибангха.

Письменность 
В письме гокана используется паннигерийский алфавит.

Носовые гласные обозначаются тильдой, а тон острым ударением и грависом.

 высокий тон обозначается акутом : á, ã́, é, ẹ́, ẽ́, í, ĩ́, ó, ọ́, ṍ, ú, ṹ, ḿ;
 низкий тон обозначается грависом : à, ã̀, è, ẹ̀, ẽ́, ì, ĩ̀, ò, ọ̀, õ̀, ù, ũ̀, m̀;
 средний тон не обозначается на письме.

Ссылки 
 Гокана на Ethnologue

Языки Нигерии
Нигеро-конголезские языки